Gerdesiaweg (straat)
Gerdesiaweg (metrostation)